«Furia» - o «La furia»- puede referirse a:

 furia, un estado mental alterado de ira demencial.
 Furias son las tres deidades vengadoras de la mitología romana. En la mitología griega se llaman Erinias o Euménides.

Cine 
 Furia (Fury) (1936), película dirigida por Fritz Lang y protagonizada por Spencer Tracy.
 Furia (1999), película dirigida por Alexandre Aja.
 Furia (Rage) (2009), película dirigida por Sally Potter.
 Furia (Edge of Darkness) (2010), película dirigida por  Martin Campbell y protagonizada por  Mel Gibson.
 La furia (The Fury) (1978), película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kirk Douglas.
 La furia (1997), película dirigida por Juan Bautista Stagnaro.
 La furia (He Was a Quiet Man) (2007), película dirigida por Frank A. Cappello.
 Furia, personaje de Inside Out.
Furia , serie de televisión de los años 1950.

Literatura 
 Furia (Rage) (1987), novela de Wilbur Smith, perteneciente a la saga de la familia Courtney.
 Furia (1991), novela de L. J. Smith perteneciente a la serie The Vampire Diaries.
 La furia (1959), libro de cuento de Silvina Ocampo.
 Nick Fury o capitán Nick Furia (años 1910), comandante de Shield en el universo ficticio Marvel. Su primera aparición fue en 1963.
 Furias Negras, tribu griega ficticia en el juego de rol Hombre Lobo: el Apocalipsis.
 La furia (novela), novela de John Farris.

Música 
 Furia, grupo musical argentino de hard rock. 
 Furia (2000), álbum de Brian May.
 La Furia, rapera española.